Bruno Curth – politico tedesco
 Christian Curth – hockeista su ghiaccio tedesco
 Jeppe Curth – calciatore danese